Peter Townsend ou Peter Townshend podem se referir a:
 Peter Townsend (oficial da RAF)
 Peter Townsend (professor)
 Pete Townshend
Desambiguação